ATP13A5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 218 амінокислот, а молекулярна маса — 137 327.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Трансмембранні транспортери